Si j'étais elle peut faire référence à : 
 Si j'étais elle, un album de Julien Clerc sorti en 2000.
 Si j'étais elle, une chanson de Julien Clerc sortie en 2000 sur l'album du même titre.
 Si j'étais elle, un téléfilm de Stéphane Clavier diffusé en 2004.